Кобів — українське прізвище.

Відомі носії 
 Кобів Йосип Устимович (1910—2001) — український філолог-класик.
 Кобів Юрій Йосифович — український науковець ботанік, еколог. Син Йосипа Кобіва.

Українські прізвища